Новоте́рский (также Посёлок центра́льной уса́дьбы Терконезаво́да № 169, Те́рский) — посёлок в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

География 
Посёлок Новотерский расположен на высоте 377 м над уровнем моря. Расстояние до краевого центра: 203 км. Расстояние до административного центра округа: 13 км.

История 
В 1972 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы Терконезавода № 169 переименован в Новотерский.

До 2015 года посёлок был административным центром упразднённого Ленинского сельсовета.

В июне 2016 года был подтоплен из-за ливней.

Население 

По данным переписи 2002 года, 81 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение.
 Библиотека филиал № 3 ЦБС МУК.
 Санаторий «Минеральные воды».
 Стадион.

Образование 
 Детский сад № 23 «Антошка». Открыт 7 октября 1982 года
 Средняя общеобразовательная школа № 11.
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 26.

Экономика 
 АО «Кавминводы» — завод по розливу минеральной воды «Новотерская целебная». Открыт 16 февраля 1995 года.
 Терский племенной конный завод № 169 — выращивание и продажа чистокровных лошадей арабской породы для шоу, скачек, хобби.

Религия 
 Церковь Иверской иконы Божией Матери.

Спорт 
 Футбольный клуб «Зенит» — участник чемпионата Ставропольского края.

Археологические памятники 
Курганная группа «Новотерская — 1» (III — I тыс. до н. э., 1,5 — 1,6 км юго-западнее пос. Новотерский, на гряде).

Памятники 
 Работникам карьеров горы Змейка, погибшим в войне 1941—1945 гг, в бывшем посёлке Бештаунит
 Братская могила воинам погибшим в ВОВ в наступательных боях в январе 1943 года. 1957 год
 Братская могила советских воинов, погибших при освобождении поселка от фашистских захватчиков. Январь 1943, 1957 года

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района